Rezultati Odprtega prvenstva Avstralije 2020 v tenisu za moške posamično.

Postavljeni igralci 
Seznam postavljenih igralcev. Novak Đoković je postal prvak, za ostale je v oklepaju navedeno kdaj so izpadli.

Rezultati 
Legenda

Zaključni boji

Zgornji del

1. del

2. del

3. del

4. del

Spodnji del

5. del

6. del

7. del

8. del

Viri 
 

Moški posamično
2020